Александр Алехин: Алехин, Александр Иванович (1856—1917) — русский общественный и государственный деятель, член Государственной думы от Воронежской губернии.
 Алехин, Александр Александрович (1892—1946) — русский шахматист, 4-й чемпион мира по шахматам.